

Дуэ́ль — поединок между двумя людьми, строго регламентированный дуэльным кодексом. См. также Судебный поединок, Американская дуэль, Четверная дуэль и категорию «».

В литературе 
 «Дуэль» — повесть А. П. Чехова, опубликованная в 1891 году.  
 «Дуэль» — повесть Джозефа Конрада, лёгшая в основу фильма «Дуэлянты».

В живописи 
 «Дуэль» — картина Ильи Репина (1896).
 «Дуэль после маскарада» — картина Жан-Леона Жерома (1857).
 «Женская дуэль» — картина Хосе де Риберы (1636).

В кинематографе 
 «Дуэль под солнцем» — фильм Кинга Видора по сценарию Дэвида Селзника (США, 1946). 
 «Дуэль» — фильм Татьяны Березанцевой и Льва Рудника, экранизация повести Чехова (СССР, 1961).
 «Дуэль» — фильм Кнуда Лейфа Томсена (Дания, 1962).
 «Дуэль» — телевизионный фильм Стивена Спилберга (США, 1971).
 «Дуэль» — фильм-боевик Чжана Чэ (Гонконг, 1971).
 «» — экспериментальный фильм Жака Риветта (Франция, 1976).
 «Дуэль» — фильм Серджиу Николаеску из цикла о комиссаре Микловане (Румыния, 1981).
 «Дуэль» — фильм Довера Косашвили, экранизация повести Чехова (США, 2010).
 «Дуэль» — фильм Джафара Ахундзаде (Россия, 2011).
 «Дуэль» — фильм Маркуса Жорже по роману Жоржи Амаду «Старые моряки» (Бразилия, 2015).

См. также 
 «Дуэлянт» — фильм режиссёра Алексея Мизгирёва (Россия, 2016). 
 «Дуэлянты» — фильм режиссёра Ридли Скотта по рассказу Джозефа Конрада (Великобритания, 1977).

Другое 
 «Дуэль» — российская газета, выпускавшаяся в 1996—2009 годах.
 Дуэль — лотерея Столото.
 Дуэль, Игорь Ильич (род. 1937) — советский и российский писатель.